Села:
 Саверці — Житомирська область, Житомирський район
 Саверці — Хмельницька область, Шепетівський район

Станція:
 Саверці — пасажирський зупинний пункт Козятинської дирекції Південно-Західної залізниці